Jan Peeters (journalist), journalist bij het Nederlandse Katholiek Nieuwsblad
Jan Peeters (kunstenaar) (1912-1992), Nederlands kunstenaar 
Jan Peeters (politicus) (1963), Belgisch socialistisch politicus
Jan Peeters (sportbestuurder) (1934-2016), Belgisch jurist en sportbestuurder

Zie ook 
 Jan Peters (doorverwijspagina)